Sega Amusement Machine Research and Development Department 2 (сокращенно — Sega AM2 или просто AM2) — компания, специализирующаяся на разработке компьютерных игр. Первоначально известна как «Sega Amusement Developing Section 8», руководителем был знаменитый дизайнер Ю Судзуки. Считается вторым по значимости разработчиком в Sega (после Sonic Team).

Sega AM2 не раз вносила революцию в историю компьютерных играх. Под руководством Ю Судзуки команда разработала большинство популярных и известных франчайзов от Sega: Hang-On, Space Harrier, Out Run, After Burner, Super Hang-On, Virtua Racing, Virtua Fighter, Daytona USA, Fighting Vipers, одну из самых дорогих игр в истории — Shenmue, и многие другие. Часть из них принесли успех компании Sega на игровом рынке.

Игры, разработанные Sega АМ2 

 Аркадный автомат
 18 Wheeler: American Pro Trucker
 After Burner
 After Burner II
 After Burner Climax
 Arabian Fight
 Beach Spikers
 Border Break
 Burning Rival
 Daytona USA
 Daytona USA 2
 Desert Tank
 Dynamite Dux
 F1 Exhaust Note
 F1 Super Lap
 Ferrari F355 Challenge
 Ferrari F355 Challenge 2: International Course Edition
 Fighting Vipers
 Fighting Vipers 2
 G-LOC: Air Battle
 Ghost Squad
 GP Rider
 Hang-On
 King of Route 66, The
 Out Run
 OutRun 2
 OutRun 2 SP
 Outtrigger
 Power Drift
 Quest of D
 R-Tuned Ultimate Street Racing Scud Race Sega Race TV Sonic the Fighters (также известна как Sonic Championship)
 Soreike Kokology Soreike Kokology 2 Space Harrier Strike Fighter Super Hang-On Turbo Out Run Virtua Cop Virtua Cop 2 Virtua Cop 3 Virtua Fighter Virtua Fighter 2 Virtua Fighter 2.1 Virtua Fighter Kids Virtua Fighter 3 Virtua Fighter 3tb Virtua Fighter 4 Virtua Fighter 4 Evolution Virtua Fighter 4 Final Tuned Virtua Fighter 5 Virtua Fighter 5 R Virtua Fighter 5 Final Showdown Virtua Formula Virtua Racing Virtua Striker Sega Mega Drive/Genesis
 Sword of Vermilion (Vermilion в Японии)
 Virtua Racing Sega Saturn
 Daytona USA Digital Dance Mix Fighters Megamix Fighting Vipers Virtua Cop Virtua Cop 2 Virtua Fighter Virtua Fighter 2 Virtua Fighter CG Portrait Series Virtua Fighter Kids ПК
 Daytona USA (порт Sega PC)
 OutRun 2006: Coast 2 Coast (порт Sumo Digital)
 Virtua Cop (порт Sega PC)
 Virtua Cop 2 (порт Sega PC)
 Virtua Fighter (порт Sega PC)
 Virtua Fighter 2 (порт Sega PC)

 Dreamcast
 18 Wheeler: American Pro Trucker Ferrari F355 Challenge (также известна как Ferrari F355 Challenge: Passione Rossa)
 Fighting Vipers 2 (порт Scarab)
 Outtrigger Propeller Arena Shenmue Shenmue II Virtua Fighter 3tb (порт Genki)

 PlayStation 2
 Aero Elite: Combat Academy (также известна как Aero Dancing 4: New Generation)
 Ferrari F355 Challenge (игра) (порт TOSE Software)
 King of Route 66, The (порт TOSE Software)
 OutRun 2006: Coast 2 Coast (порт Sumo Digital)
 Super Dimension Fortress Macross Virtua Cop: Elite Edition (также известна как Virtua Cop Re-Birth)
 Virtua Fighter 4 Virtua Fighter 4 Evolution Virtua Quest (порт TOSE Software)

 Nintendo GameCube
 Beach Spikers Virtua Quest (порт TOSE Software)

 Xbox
 OutRun 2 (порт Sumo Digital)
 OutRun 2006: Coast 2 Coast (порт Sumo Digital)
 Shenmue II PlayStation Portable
 OutRun 2006: Coast 2 Coast (порт Sumo Digital)

 Xbox 360
 After Burner Climax Cyber Troopers: Virtual On Oratorio Tangram ver.5.66 Daytona USA OutRun Online Arcade (порт Sumo Digital)
 Virtua Fighter 5 Virtua Fighter 5 Online Virtua Fighter 5 Final Showdown Dead or Alive 5 (совместно с Team Ninja)

 PlayStation 3
 After Burner Climax OutRun Online Arcade (порт Sumo Digital)
 Daytona USA Virtua Fighter 5 Virtua Fighter 5 Online Virtua Fighter 5 Final Showdown Dead or Alive 5 (совместно с Team Ninja)

 Wii
 Ghost Squad (порт Polygon Magic)

 Nintendo 3DS
 Hatsune Miku Future Stars PlayStation Vita
 Dead or Alive 5 Plus'' (совместно с Team Ninja)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Sega AM2 на сайте Sega Retro

Производители компьютерных игр Японии
Компании, основанные в 1980 году
Производители компьютерных игр по алфавиту